Rance peut désigner :

L'adjectif rance est utilisé pour décrire un produit qui, au contact de l'air, a pris une odeur forte et un goût désagréable.

Toponymes 
 Rance, section de la commune de Sivry-Rance, Belgique
 Rancë/Rance, village de la commune (municipalité) de Shtime/Štimlje, Kosovo
 Rancé, commune de l'Ain, France

Hydronymes 
En France :
 La Rance, fleuve côtier de Bretagne (102,7 km)
 Le Rance, affluent du Tarn, dans l'Aveyron (63,5 km)
 La Rance, affluent du Célé, dans le Cantal ()
 Le Rance, affluent du Mazan, dans l'Ardèche ()

Navire 
 Le Rance, ancien navire-hôpital de la marine militaire française nommé d'après le fleuve breton de même nom.

Usine 
 Usine marémotrice de la Rance, usine sur la Rance.

Divers 
 Rance, série de jeux vidéo de rôle créée, développée et éditée par AliceSoft.